Název Pražský posel měly v historii dvě různé tiskoviny:

 Pražský posel (Krameriovy noviny)– příloha Krameriových c. k. vlasteneckých novin, jež vycházela v letech 1802–1803. 
 Pražský posel (1846-1852) – časopis vydávaný v letech 1846–1852; v letech 1846–1849 ho redigoval Josef Kajetán Tyl.

podobný je
 Posel z Prahy – časopis vydávaný v letech 1857–1883